Зельево — название нескольких населённых пунктов в России:
 Зельево — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Зельево — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.